Буденного — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буденного — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 имени Будённого — деревня в Макушинском районе Курганской области.

См. также 

 Конезавод имени Будённого